Perdono – il cessare di provare risentimento

Cinema
Perdono (This Woman Is Dangerous), film diretto da Felix E. Feist (1952)
Perdono, film diretto da Ettore Maria Fizzarotti (1966)
Perdono (Przebacz), film scritto e diretto da Marek Stacharski (2006)

Musica
Perdono, canzone scritta da Mogol-Soffici e lanciata da Caterina Caselli
Xdono, canzone di Tiziano Ferro